Nerses ist der Name folgender Personen:

 Nerses I. der Große (335–373), armenischer Geistlicher und Staatsmann
 Nerses V. (1770–1857), armenischer Geistlicher